Дон Ренделл (1926—2015) — британський джазовий музикант.
 Ед Ренделл (* 1944) — американський політик з Демократичної партії, губернатор штату Пенсильванія з 2003 по 2011 роки.
 Рут Ренделл (1930—2015) — британська письменниця, автор популярних детективів та трилерів.
 Стюарт Ренделл (* 1972) — австралійський спротсмен-метальник молота.
 Френкі Ренделл (1961—2020) — американський професійний боксер; змагався в 1983—2005 роках.

 Ренделл Коллінз (* 1941) — американський соціолог. Доктор філософії, професор Пенсильванського університету.